Amerikai Egyesült Államok
Healy (Alaszka)
Healy (Kansas)